XVI-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Калькутте с 20 по 29 декабря 2009 года. В соревновании участвовало 10 команд, включая вторую команду Индии.
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, потом 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого хода.

Команды

Индия 1 
 Пентала Харикришна
 Кришнан Сашикиран
 Сурья Шехар Гангули
 Паримарджан Неги
 Jeyakumar Deepan Chakravarthy

Вьетнам 
 Ле Куанг Льем
 Нгуен Нгок Чыонг Шон
 Буй Винь
 Дао Тхьен Хай
 Нгуен Ань Зунг

Иран 
 Эхсан Гаем Магами
 Эльшан Морадиабади
 Мортеза Махджоб
 Амир Багхери
 Хомайон Туфиги

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org
 Tata Steel Asian Chess Team Championship, Kolkata, India, 20—29 December 2009

Чемпионаты Азии по шахматам
2009 год в шахматах